Лас Вакас има више значења:

 Лас Вакас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Вакас (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Вакас, Ектор Поблете (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Вакас, Серито де лас Вакас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Вакас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Вакас (Санта Марија Екатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Вакас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Вакас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вакас, Хаиме Виљареал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику